«Крисиу́ма» () — бразильский футбольный клуб из города Крисиума, штат Санта-Катарина. Один из пяти сильнейших клубов своего штата наряду с «Фигейренсе», «Аваи», «Жоинвиллем» и «Шапекоэнсе».

История 
Клуб был основан в 1948 году под названием «Комершиарио» (). В 1968 году «Комершиарио» впервые стал чемпионом штата Санта-Катарина. Однако вскоре из-за финансового кризиса команда прекратила своё существование.

В 1976 году клуб был возрождён бывшими членами команды, а спустя 2 года получил современное название. В 1984 году «Крисиума» получила свои настоящие цвета — чёрный, жёлтый и белый.

Самого большого успеха команда добилась в 1991 году, завоевав в противостоянии с «Гремио» Кубок Бразилии. Возглавлял команду Луис Фелипе Сколари, который вскоре ушёл как раз в «Гремио». «Крисиума» получила путёвку в Кубок Либертадорес 1992 года.

Однако, в дальнейшем это не получило особенного продолжения, и после некоторого времени, проведённого в Серии А, «Крисиума» опустилась в Серию B. В 2005 году команда вылетела в Серию C. Однако в 2006 году «Крисиума» с ходу выиграла третий дивизион и 2007 году являлась главным кандидатом на возвращение в элиту бразильского футбола в 2008 году. Однако подняться команде не удалось и уже в 2008 году «Крисиума» вылетела обратно в Серию C. Но уже в 2010 году заняв 3 место в Серии С «Тигры» снова вернулись в Серию В. В 2012 году команда поднялась в Серию A, но в 2014 году заняла последнее место и вернулась во второй эшелон чемпионата Бразилии.

Кубок Бразилии 1991 
 1/16. Убиратан — Крисиума — 1:1; 1:4
 1/8. Крисиума — Атлетико Минейро — 1:1; 1:0
 1/4. Гояс — Крисиума — 0:0; 0:3
 1/2. Клуб Ремо — Крисиума — 0:1; 0:2
 Финал. Гремио — Крисиума — 1:1; 0:0

Достижения 
  Чемпион штата Санта-Катарина (10): 1968, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005, 2013
  Обладатель Кубка Бразилии (1): 1991
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2002
  Чемпион Бразилии в Серии C (1): 2006

Известные игроки 

 Марио Жардел
 Жаиро Ленци
 Даниэл Карвальо
 Маикон Либреладу
 Пауло Байер
 Паулиньо Крисиума
 Дуглас дос Сантос
 Роберто Кавало

Известные тренеры 
 Луис Фелипе Сколари (1991)
 Иво Вортман (1992)
 Пепе (1997)
 Кука (2002)
 Доривал Жуниор (2005)
 Кайо Жуниор (2014)
 Вагнер Лопес (2014)
 Деян Петкович (2015)
 Дейвид (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба